Oussama Essabr (Tiddas, 19. siječnja 1989.) marokanski je nogometaš koji je igrač Vigor Lamezije.

Klupska karijera

Juventus 
Essabr je u Juventus stigao sa samo 10 godina te je u mlađim kategorijama kluba imao vrlo dobre i zapažene nastupe, a 2008. godine posuđen je Vicenzi. Nakon Vicenza Essabr je bio na posudbama u još tri kluba, a trenutno je u Juventusu gdje nije dobio priliku trenirati s prvom momčadi ili igrati za nju.

Marokanski nogometaši
Nogometaši Juventusa F.C.